

Geografia

Newnham (Gloucestershire) (o Newnham on Severn)
Newnham (Hampshire)
Newnham (Hertfordshire)
Newnham (Kent)
Newnham (Northamptonshire)